Internal Revenue Service (IRS) – urząd podatkowy w Stanach Zjednoczonych
 swap stopy procentowej (Interest Rate Swap) – instrument pochodny
 I.R.S. Records – amerykańska wytwórnia muzyczna
 Improved Rain Suit – komplet przeciwdeszczowy Sił Zbrojnych USA
 Instalacja rozlewcza IRS